Hopi (volk) – een indianenvolk in Arizona
 Hopi (taal) – de taal van dit volk